Watch — восьмой альбом рок-группы Manfred Mann’s Earth Band, выпущенный 24 февраля 1978 года лейблом «Bronze Records» в Великобритании и лейблом «Warner Bros. Records» в США. Альбом считается студийным, хотя только его первая сторона содержит студийные композиции, а вторая составлена из трех концертных записей (качество записи и исполнения которых весьма высоко и поэтому мало отличается от студийного). Диск поднялся до #83 в Billboard 200. В СССР был выпущен фирмой грамзаписи «Мелодия». Переиздан в 1998 году с добавлением четырёх бонус-треков.

Об альбоме 
Наиболее известные композиции — «Davy's On The Road Again» и «Mighty Quinn» со второй стороны альбома, они вышли также в виде отдельного сингла и многократно исполнялись на концертах. Первая — обработка одноименной песни Джона Саймона (John Simon) и Робби Робертсона (Robbie Robertson) с альбома John Simon's Album (1971). Вторая композиция — обработка известной одноименной песни Боба Дилана 1967 года. По мнению самого Дилана, Мэнфред Мэнн является самым интересным интерпретатором его песен, в которые он внес «дыхание электронных инструментов».

Интересно отметить, что десятью годами ранее Манфред Манн уже исполнял эту песню в составе группы Manfred Mann, причем с весьма большим успехомː песня достигла позиции №1 в хит-параде синглов Великобритании (17 февраля 1968). Новое исполнение отличается от версии 1968 года  более виртуозным исполнением и «тяжелым» хард-роковым звучанием.

Оформлением обложки, которая стала одним из самых узнаваемых визуальных образов, связанных с группой, занимался дизайнер Майкл Санц (Michael Sanz).

Список композиций

сторона А 
 «Circles» (Alan Mark) – 4:50
 «Drowning on Dry Land/Fish Soup» (Слейд, Флетт, Манн) – 6:01
 «Chicago Institute» (Питер Томас, Манн, Флетт) – 5:47
 «California» (Sue Vickers) – 5:32

сторона Б 
 «Davy's On The Road Again» (John Simon, Robbie Robertson) – 5:55
 «Martha's Madman» (Lane Tietgen) – 4:52
 «Mighty Quinn» (Боб Дилан) – 6:29

Бонус-треки переиздания 1998 
 "California" (single edit) (Sue Vickers) – 3:46
"Davy's on the Road Again" (single edit) (Simon, Robertson) – 3:38
"Bouillabaisse"  (single edit) (Flett, Mann) – 4:02
"Mighty Quinn" (single edit) (Dylan) – 3:39

Участники записи 
 Манфред Манн — клавишные инструменты, бэк-вокал
 Крис Слэйд — ударные, перкуссия
 Пэт Кинг — бас-гитара, бэк-вокал
 Дэвид Флетт — электрогитара, акустическая гитара
 Крис Томпсон — вокал, гитара

приглашённые музыканты
 Doreen Chanter — бэк-вокал
 Irene Chanter — бэк-вокал
 Stevie Lange — бэк-вокал
 Victy Silva — бэк-вокал
 Kim Goddy — бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
  Manfred Mann’s Earth Band website: Watch
  1000 пластинок: Watch
 Darkside: Watch
 Youtube: Martha's Madman (video clip)

Альбомы Manfred Mann’s Earth Band
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Bronze Records
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»